Шарль Вейо́н () — французские имя и фамилия. Известные носители:
 Вейон, Шарль (1809—1869) — швейцарский политик и военный деятель.
 Вейон, Шарль (1900—1971) — швейцарский предприниматель, создатель литературных премий.